Central Christian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Christian Church (Henderson, Nevada)
 Central Christian Church (Hunt County, Texas), NRHP-Nr. 03001376
 Central Christian Church (Kentucky), NRHP-Nr. 79000975
 Central Christian Church (Travis County, Texas), NRHP-Nr. 92000889